Een tekstzet in een analyse van een schaakspel (of ander bordspel) is een zet die in werkelijkheid in de partij gespeeld is. Een reeks tekstzetten wordt wel aangeduid als tekstvoortzetting of tekstvervolg. In de analyse wordt vaak geschreven wat de speler ook had kunnen doen, en dat zijn dus geen tekstzetten.

Bij schaken wordt voor de tekstzetten vaak de lange notatie gebruikt, bijvoorbeeld Pa5-b7 terwijl in de analyse de korte notatie wordt gebruikt: Pb7.

In het volgende voorbeeld is 26. c7-c8T de tekstzet.

Schaakterminologie
Damsportterminologie